NRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namrole (Indonesia)
 NRE – Non Road Engine